Seznam občin departmaja Nord zajema 652 občin.

(CUDL) Communauté urbaine de Lille Métropole, ustanovljena leta 1966.
(CUD) Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, ustanovljena leta 1968.
(CAC) Communauté d'agglomération de Cambrai, ustanovljena leta 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération du Douaisis, ustanovljena leta 2002.
(CAM) Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre, ustanovljena leta 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, ustanovljena leta 2001.
(CAV) Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, ustanovljena leta 2001.

Nord